Il doppio del torneo di tennis Mundial de Tenis Femenino do Interior 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e Adriana Pérez che hanno battuto in finale Florencia Molinero e Carolina Zeballos 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Maria Fernanda Alves (primo turno)
 Paula Cristina Gonçalves /  María Irigoyen (semifinali)

 Florencia Molinero /  Carolina Zeballos (finale)
 Mailen Auroux /  Yana Sizikova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mundial de Tenis Femenino do Interior 2013